Moeder Godskapel (Eys)
 Geboorte Moeder Godskapel (Antwerpen)